Die letzte Entscheidung steht für:

 Die letzte Entscheidung (1952), US-amerikanischer Film von Melvin Frank
 Die letzte Entscheidung (1994), deutscher Film von Beat Lottaz